Barcenillas puede hacer referencia a:

 Barcenillas, localidad de la comunidad autónoma de Cantabria, España.
 Barcenillas, barrio de la ciudad de Málaga, España.
 Barcenillas de Cerezos o Barcenillas, localidad de la provincia de Burgos, España.
 Barcenillas del Rivero, localidad de la provincia de Burgos, España.